Denis Riché est un nutritionniste français spécialisé dans le sport ; il est considéré comme un expert de la sphère digestive et de l'immunité. Il est l'un des fondateurs de la revue Sport et Vie et a écrit de nombreux articles et ouvrages dans le domaine de la nutrition sportive.

Biographie 
Sportif de haut niveau, Denis Riché joue au handball en Championnat de France de handball masculin  de 1978 à 1987. Junior, il participera à plusieurs stages en équipe de France, mais arrêtera assez tôt sa carrière (26 ans). Parallèlement, il suit des études dans le domaine de la physiologie et de la nutrition à l'université de Jussieu. Après un bac C, un Deug de biologie et une licence de biochimie, il suit une maîtrise en physiologie (option nutrition) puis un DEA de nutrition et enfin un doctorat avec thèse d'État. Il fait son stage dans le service de médecine du sport du  professeur Creff. Il est titulaire du diplôme du CESAM « épidémiologie et santé publique » ainsi que du DIU « micronutrition et alimentation-santé » des facultés de Dijon et Clermont-Ferrand. Il enseigne au sein du DIU de Dijon depuis 2003 ainsi qu'à l'UER STAPS de Font-Romeu entre 2007 et 2010. 

En 1990, il co-fonde le magazine Sport & Vie, expérience qui le confortera dans son plaisir d'écrire et lui donnera cette conviction dans le suivi des sportifs. Il publie alors son premier ouvrage de nutrition sportive, Équilibre nutritionnel des sports d'endurance.

Depuis 2003, il est responsable du Département Diététique du Sport à l'Institut Européen de Diététique et de Micronutrition (I.E.D.M.) 

Reconnu dans le monde du sport de haut niveau, il accompagne dans leur suivi nutritionnel, des personnalités comme les cyclistes de l’équipe Festina (jusqu'en 1997), Charly Mottet, Marie-José Pérec, Carole Merle ou les joueurs de l'équipe de football de Chelsea FC. Aujourd'hui, Nicolas Reynes (champion de France Funboard 2008), Maxime Grésèque, Brice Loubet, Valérian Sauveplane, des cyclistes de différentes , ou équipes telles que FDJ, Cofidis, et bien d'autres lui font confiance. 

Considéré comme le spécialiste français de la micronutrition et en particulier de ses applications dans le champ de la performance sportive, son livre Guide nutritionnel des sports d'endurance (1994) fait partie de la bibliographie de référence du Comité International Olympique (1992-2002). Il a, en outre, piloté une commission ministérielle sur le thème « Complémentation et suivi biologique du sportif » entre juin et .

Co-responsable à Poitiers et à la Réunion du DIU Nutrition, micronutrition, exercice et santé, Denis Riché est consultant.

En 2017, il est le premier à poser le terme d'épinutrition, pour décrire une manière moderne d'aborder les relations entre le contenu de notre assiette, sa valeur nutritionnelle, son possible caractère antigénique et son impact toxicologique, et notre santé, dans un ouvrage intitulé : L'Épinutrition du sportif. En 2021, il sort : "comment le microbiote gouverne le cerveau", toujours aux Editions De Boeck.

Bibliographie

Publications 
 Équilibre alimentaire et sports d'endurance, Vigot, 1990 
 Guide nutritionnel des sports d'endurance, Vigot, 1998 
 L'Alimentation Du Sportif En 80 Questions, Vigot, 1998  
 Diététique et micronutrition du sportif (avec Didier Chos), Vigot, 2001 
 Micronutrition, santé et performance, De Boeck, 2008 
 Micronutrition, alimentation, santé et exercice, De Boeck, 2008 
 20 ans de recherche en micronutrition du sport et de la vie K.Sport, 2010 
 Ne nourrissez plus votre douleur. Micronutrition et fibromyalgie, De Boeck, 2012 
 Ces aliments qui nous veulent du bien, Les Editions de la Boétie, 2014  
 L'Épinutrition du sportif, Éditions De Boeck.

Notes et références

Liens externes 
 
 http://denisricheconseil.com/

Micronutrition
Médecin du sport
Diététicien français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Médecin français du XXe siècle